Суперкубок Португалії з футболу 2020 () — 42-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 грудня 2020 року між чемпіоном і володарем кубка Португалії Порту та фіналістом кубка Португалії Бенфікою.

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com 

2020
Португалія
2020 у португальському спорті